Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1992, disputat al circuit de Hockenheimring el 26 de juliol del 1992.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 37. 960

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 41. 591 (a la volta 36)

Referències 
 

Alemanya
1992